Шипоноски () — род жуков подсемейства щитоносок из семейства листоедов.

Перечень видов 
 Hispa alternata 
 Hispa andrewesi
 Hispa antennalis
 Hispa armigera
 Hispa atra Linnaeus, 1767
 Hispa bennigseni
 Hispa bircudra
 Hispa brachycera (Gestro, 1897)
 Hispa caffra
 Hispa capensis
 Hispa ceylonica
 Hispa comata
 Hispa fulvispinosa Medvedev 1992
 Hispa nigrina Dohrn Tennent, 1868
 Hispa ramosa Gyllenhal, 1817
 Hispa stygia (Chapuis, 1877)
 Hispa tarsata Swietojanska, 2001
 Hispa waiensis Borowiec & Swietojanska, 2007
 Hispa walkeri Baly Tennent, 1868

Примечания

Ссылки 
 BioLib  Taxon profile — genus Hispa Linnaeus, 1767

Щитоноски
Роды жесткокрылых